Sutz steht für
 Sutz-Lattrigen, Gemeinde im Schweizer Kanton Bern
 Sutz BE, Ortschaft der Gemeinde Sutz-Lattrigen, Kanton Bern

Sutz ist der Familienname von
 Andy Sutz (* 1981), Schweizer Duathlet 
 Erwin Sutz (1906–1987), Schweizer evangelischer Geistlicher

SuTz steht als Abkürzung für:
 DRK-Schul- und Therapiezentrum Raisdorf

Abkürzung